Paróquia Nossa Senhora do Carmo pode se referir a várias circunscrições eclesiásticas católicas, inclusive:

Paróquia Nossa Senhora do Carmo de São Paulo, na cidade de São Paulo
 Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Itabira), em Minas Gerais
 Paróquia Nossa Senhora do Carmo (São Carlos), em São Paulo
Paróquia de Nossa Senhora do Carmo (Luminárias), em Minas Gerais

Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Freguesia de Nossa Senhora do Carmo

Ver também 
 
 

Desambiguações de religião